.

Varianti
Femminili: Pelagia

Varianti in altre lingue

Asturiano: Pelai, Pelayu
Catalano: Pelai, Pellai
Femminili: Pelaia, Pellaia
Croato: Pelagije
Francese: Pélage
Femminili: Pélagie
Galiziano: Pelaxio
Ipocoristici: Paio, Payo
Greco antico: Πελάγιος (Pelagios)
Femminili: Πελαγία (Pelagia)
Greco moderno
Femminili: Πελαγία (Pelagia)
Latino: Pelagius
Femminili: Pelagia
Polacco: Pelagiusz
Femminili: Pelagia
Portoghese: Pelágio
Ipocoristici: Payo
Russo: Пелагий (Pelagij)
Femminili: Пелагея (Pelageja), Пелагия (Pelagija)
Spagnolo: Pelayo
Femminili: Pelaya
Ungherese: Pelágiusz
Femminili: Pelágia

Origine e diffusione
Deriva dal latino Pelagius, imparentato con il greco Πελάγιος (Pelagios), entrambi nomi di tarda matrice cristiana. Etimologicamente, il nome greco risale al termine πελαγος (pelagos, "mare"); non è chiaro se quello latino derivi direttamente dal nome greco, o se sia invece una formazione autonoma, dato che il greco πελαγος era già anticamente passato in latino come pélagus. Il ogni caso, il significato del nome è "marino", "del mare"; è lo stesso del nome latino Marino, nonché del celtico Morgan (che però è formato dal secondo elemento "cant", col significato forse di "circolo"), che veniva infatti usato dai Puritani per "tradurre" Pelagius nel Libro delle preghiere comuni.

Il nome, comune in passato grazie al culto dei vari santi così chiamati, è oggi considerato antiquato e pesante ed è quindi rarissimo; la forma maschile è accentrata nel Napoletano, mentre il femminile ha la sua massima diffusione nel Cagliaritano.

Onomastico

Diversi santi e sante hanno portato questo nome; l'onomastico si può festeggiare dunque nei giorni seguenti per la forma maschile:
1º marzo, san Pelagio, martire a Roma, venerato ad Anversa
25 marzo, san Pelagio, vescovo di Laodicea di Siria
26 giugno, san Pelagio, martire a Cordova, venerato a Oviedo
28 agosto, san Pelagio, martire a Emona sotto Numeriano, venerato a Costanza
30 agosto, san Pelagio, eremita presso Burgos, martire sotto i saraceni

E nei giorni seguenti per quella femminile:
23 marzo, santa Pelagia, martire con altri compagni a Cesarea marittima sotto Giuliano
4 maggio, santa Pelagia, martire a Tarso sotto Diocleziano
9 giugno, santa Pelagia, fanciulla martire ad Antiochia sotto Diocleziano, spesso confusa con la santa dell'8 ottobre
12 giugno, beata Pelagia Leonti di Milazzo, terziaria francescana
11 luglio, santa Pelagia, martire a Nicopoli sotto Licinio
8 ottobre, santa Pelagia o Marina, detta "la penitente", danzatrice convertita, poi divenuta eremita, spesso confusa con la santa del 9 giugno
19 ottobre, santa Pelagia, martire con altri compagni ad Antiochia

Persone

Pelagio, teologo e oratore britanno
Pelagio, principe delle Asturie
Pelagio, vescovo di Oviedo
Pelagio I, papa
Pelagio II, papa
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, arcivescovo cattolico messicano
Pelagio Galvani, monaco e cardinale portoghese o leonese
Pelagio Palagi, pittore, scultore e decoratore d'interni italiano
Pelagio Pallavicino, vescovo italiano
Pelagio Rossi, politico italiano

Varianti maschili

Pelayo García, calciatore spagnolo
Payo Enríquez de Rivera, arcivescovo cattolico spagnolo
Paio Soares de Taveirós, nobile e trovatore galiziano

Variante femminile Pelagia

Pelagia, moglie di Flavio Ezio
Pelagia Bereža di Ustjug, religiosa russa
Pelagia Papamichaīl, cestista greca

Variante femminile Pelageja

Pelageja Belousova, prima moglie di Josip Broz Tito
Pelageja Danilova, ginnasta russa
Pelageja Fëdorovna Šajn, astronoma russa

Variante femminile Pelaheja

Pelaheja Andriïvna Rajko, artista ucraina

Il nome nelle arti
Pelagio D'Afro è uno pseudonimo alternativo usato dal collettivo di scrittori Paolo Agaraff.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine greca